Orkla  kan henvise til flere artikler:
 Orkla (elv) – en elv i Trøndelag
 Orkla (selskab) – et norsk børsnoteret selskab
 Orkla Media – til 2006 navnet på medieselskabet Edda Media
 Orkla Fotballklubb (OFK) – en fodboldklub i Orkland
 KNM «Orkla» – en minestryger som brændte i 2002
 DS «Orkla» – flere skibe med dette navn